Верблюжий — топоним в России:

 Верблюжий — мыс на побережье Берингова моря.
 Верблюжий — посёлок в Ахтубинском районе Астраханской области.